Tahirli – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Tahirli – centro abitato del distretto di Yardımli, in Azerbaigian